Јелена Кантакузин може бити:

 Јелена Кантакузин (византијска царица), супруга Јована V Палеолога
 Јелена Кантакузин (трапезунтска царица), супруга Давида Великог Комнина
 Јелена Кантакузин Палеолог